Niemcy:
 Pasing – dzielnica Monachium
 Pasing-Obermenzing – okręg administracyjny Monachium

Osoby:
 Anton Markus Pasing – niemiecki architekt

Inne:
 Automobilwerk Pasing – były niemiecki producent samochodów